Campitello bezeichnet die Orte

 Campitello, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Campitello, Ortsteil von Marcaria, Provinz Mantua, Italien
 Campitello, Ortsteil von San Nicolò di Comelico, Provinz Belluno, Italien
 Campitello (Umbrien), Ortsteil von Scheggia e Pascelupo, Provinz Perugia, Italien
 Campitello di Fassa, Gemeinde in der Provinz Trient, Italien
 Campitello Matese, Ortsteil der Gemeinde San Massimo, Provinz Campobasso, Italien